Frans Snyders, peintre néerlandais
 Georges Snyders, philosophe français
 Jean-Claude Snyders, écrivain français, fils de Georges

Voir aussi 
 
Patronyme néerlandais